Medan (Indonesië), de hoofdstad van Noord-Sumatra (Sumatra Utara)
Medan (Genesis), een zoon van Abraham, die genoemd wordt in het Bijbelboek Genesis
Médan, een gemeente in het Franse departement Yvelines